Георгий Менгден:
 граф Менгден, Георгий Георгиевич (1861—1917) — генерал-лейтенант русской императорской армии, командир Кавалергардского полка.
 граф Менгден, Георгий Фёдорович (1836—1902) — генерал-лейтенант русской императорской армии.